Папский совет «Cor Unum» («Единым сердцем») () — бывшая дикастерия Римской курии.

Совет был учреждён папой римским Павлом VI 15 июля 1971 год с целью развития христианской солидарности и прогресса человечества. Утверждён как ведомство Римской курии конституцией Иоанна Павла II «Pastor Bonus» в 1988 году.

Совет ставил своими задачами координацию и содействие тем католическим организациям, которые осуществляют помощь нуждающимся народам и странам, выполняют задачи помощи жертвам стихийных бедствий, содействуют экономическому развитию бедных регионов и выполняют прочие гуманитарные миссии.

В состав совета входили две автономные структуры — фонд Иоанна Павла II для пустыни Сахель, готовящий специалистов по борьбе с засухой и распространению пустынь, и осуществляющий гуманитарную помощь жертвам засухи, и фонд «Populorum progressio», который занят экономическим развитием беднейших сельских общин Латинской Америки.

Совет имел председателя, секретаря, заместителя секретаря, 38 членов и 9 советников, все назначались на пятилетний срок, плюс постоянный штат из 9 служащих.

Последним председателем Совета был кардинал Робер Сара, последним секретарём совета монсеньор Джованни Пьетро Даль Тозо, а последним заместителем секретаря — монсеньор Сегундо Техадо Муньос.

Упразднён согласно motu proprio Humanam progressionem c 1 января 2017 года, путём слияния Папских Советов по пастырскому попечению о работниках здравоохранения, справедливости и мира, Cor Unum и по пастырскому попечению о мигрантах и странствующих в одно ведомство — Дикастерию по содействию целостному человеческому развитию.

Председатели Папского совета Cor Unum 
 кардинал Жан-Мари Вийо (15 июля 1971 — 4 сентября 1978);
 кардинал Бернарден Гантен (4 сентября 1978 — 8 апреля 1984);
 кардинал Роже Эчегарай (8 апреля 1984 — 2 декабря 1995);
 кардинал Пауль Йозеф Кордес (2 декабря 1995 — 7 октября 2010);
 кардинал Робер Сара (7 октября 2010 — 24 ноября 2014).

Литература 
 «Папские советы» //Католическая энциклопедия. Т.3. М.:2007. Ст. 1279—1285.

Ссылки 
 Pontifical Council Cor Unum;
 Giga-Catholic Information;
 International Institute of Charity and Volunteerism John Paul II;
 Папский совет Cor Unum («Единым сердцем») — информации о совете на Katolik.ru.

Примечания 

Папские советы
Католическое социальное учение